Săndulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Săndulești (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Săndulești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș